Brennero ist die italienische Bezeichnung für: 

 Brenner (Gemeinde), eine Gemeinde in Südtirol
 Brennerpass, ein Österreich mit Italien verbindender Alpenpass